«Любовь и милосердие» () — американский биографический фильм режиссёра Уильяма Полада. Фильм рассказывает о жизни сооснователя The Beach Boys Брайана Уилсона.

Премьера фильма состоялась на Кинофестивале в Торонто в сентябре 2014 года.

Сюжет 
В 1960-х годах молодой автор песен Брайан Уилсон находится на пике славы после нескольких успешных записей с The Beach Boys. В то же время, он начинает страдать от психических расстройств и слуховых галлюцинаций. В 1980-х годах Уилсон всё также испытывает проблемы с психикой и находится под надсмотром терапевта Юджина Ленди. Он встречает Мелинду Ледбеттер, которая, увидев как Ленди обращается с Уилсоном, решает ему помочь.

В ролях 
 Пол Дано — молодой Брайан Уилсон
 Джон Кьюсак — Брайан Уилсон
 Элизабет Бэнкс — Мелинда
 Пол Джаматти — Юджин Ленди
 Джейк Абель — Майк Лав
 Грэм Роджерс — Алан Джардин
 Кенни Вормолд — Деннис Уилсон
 Билл Кэмп — Мюррей Уилсон
 Джоанна Гоинг — Одри Уилсон
 Ник Гелфусс — Брюс Джонстон

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 91 % на основе 188 рецензий со средним баллом 7.7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 80 из 100 на основе 40 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации 
 2016 — 2 номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая мужская роль второго плана (Пол Дано), лучшая песня («One Kind of Love»)
 2016 — 4 номинации на премию «Спутник»: лучшая мужская роль второго плана (Пол Дано), лучшая женская роль второго плана (Элизабет Бэнкс), лучший оригинальный сценарий (Майкл А. Лернер, Орен Моверман), лучшая песня («One Kind of Love»)
 2016 — 2 номинации на премию «Выбор критиков»: лучшая мужская роль второго плана (Пол Дано), лучшая песня («One Kind of Love»)
 2016 — номинация на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана (Пол Дано)
 2016 — 2 номинации на премию «Готэм»: лучшая мужская роль второго плана (Пол Дано), лучший  сценарий (Майкл А. Лернер, Орен Моверман)

Примечания

Ссылки 

Докудрамы
Фильмы США 2014 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы о рок-музыке
The Beach Boys
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке
Фильмы о биполярном расстройстве
Фильмы-биографии о певцах и певицах